Rheinpfalz ist:

 wie auch Unterpfalz eine alternative Bezeichnung für die ganze Kurpfalz (Region) zu beiden Seiten des Rheins (in Abgrenzung zur Oberpfalz)
 eine der inoffiziellen Bezeichnungen des linksrheinischen bayerischen Regierungsbezirks Pfalz ab 1837, siehe Pfalz (Bayern)
 ein früherer Name für die Region Pfalz, den südlichsten Teil von Rheinland-Pfalz, siehe Pfalz (Region)
 der frühere Name des Weinanbaugebiets Pfalz, siehe Pfalz (Weinanbaugebiet)
 der Name einer rheinland-pfälzischen Planungsregion im Sinne des Raumordnungsgesetzes bis zum 1. Januar 2006, siehe Region Rheinpfalz
 der Name einer in der Region Pfalz erscheinenden Tageszeitung, siehe Die Rheinpfalz
 der Name einer katholischen Studentenverbindung in Darmstadt, siehe KDStV Rheinpfalz
 ein Name der Pfalzburg (Steuereinnahmestelle) des Pfalzgrafen bei Rhein im Rhein bei Kaub, siehe Burg Pfalzgrafenstein
 eine Marke der Gebr. Winterling am Standort Bruchmühlbach
 der Name eines Fahrgastschiffs, siehe Rheinpfalz (Schiff, 1909)

Unzutreffend als Rheinpfalz wird gelegentlich bezeichnet:
 die Vorderpfalz wegen ihrer Nähe zum Rhein
 der Rhein-Pfalz-Kreis (vorher: Landkreis Ludwigshafen) wegen seines Namens